Irenäus Eibl-Eibesfeldt (1928-2018) à Vienne, en Autriche), le fondateur de l'éthologie humaine ;
 Karl Franz Eibl ( à Steg Oberdonau en Autriche -  à Stalingrad), un General der Infanterie allemand qui a servi au sein de la Heer dans la Wehrmacht pendant la Seconde Guerre mondiale.
Patronyme austro-bavarois